Гро́дненська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь білоруського міста Гродно.

 Гродненська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Гродненська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Гродненська вулиця — вулиця в смт Залісне Донецької області.
 Гродненська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Гродненська вулиця — вулиця в місті Нікополь.

Колишні назви:
 Гродненська вулиця — колишня назва вулиці Волонтерська у місті Запоріжжя.

Вулиці